W Polsce 
 Kierzków – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin 
 Kierzków – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Kierzków – dzielnica Radomia
 Kierzków – gromada w powiecie myśliborskim